(1855-1932), journaliste et écrivain allemand ;
 Georg von Schaumberg (1390-1475), prince évêque de Bamberg ;
 Pierre de Schaumberg (1388-1469), cardinal allemand.